Altaiska språk är en omstridd språkfamilj som av vissa lingvister anses innefatta turkspråk, mongolspråk och manchu-tungusspråk, totalt närmare 60 språk talade av omkring 167 miljoner människor. Dessa språkfamiljer visar gemensamma nämnare i vokalharmoni, agglutination och avsaknad av genus. De har många likartade ord, däribland pronomen, som är ovanliga som lånord. Likheterna anses dock ofta vara ett resultat av språkförbund. Även japanska och koreanska har stundom räknats som besläktade med altaiska språk. Under 1800-talet ansågs de altaiska språken höra ihop med de uraliska språken som de uralaltaiska språken, men detta är numera vanligen förkastat. Namnet på språkfamiljen kommer av Altaibergen.

Stamträd för de altaiska språken enligt Ethnologue:

Referenser

Externa länkar 
 Översikt över de altaiska språken (.doc-fil)  
 Databas med tänkbara ord i uraltaiska och deras avledningar i de olika språken  

Altaiska språk